Das Unibet Masters 2014 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis zum 2. November 2014 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal das Royal Highland Showground in Edinburgh.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde James Wade, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 19 legs. Im Finale ein best of 21 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 160.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Qualifikation 
Für das Masters 2014 waren die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit qualifiziert.

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Sender Sport1 die Veranstaltung. Der Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Samantha Marsh auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Edinburgh
Dartwettbewerb in Schottland